Nagórnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Nagórnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Nagórnoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Nagórnoie (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia